El término bandolera puede hacer referencia a:

Bandolera, banda que cruza el hombro
Bandolera, un tipo de bolso
Bandolera, una serie de televisión